Севасто́польское шоссе:

 Севастопольское шоссе (Гаспра)
 Севастопольское шоссе (Ялта)

См. также 
 Севастопольская площадь
 Севастопольская улица
 Севастопольский бульвар
 Севастопольский переулок
 Севастопольский проспект